De Westermolen kan verwijzen naar verschillende windmolens:

In Nederland:
 De Westermolen (Dalfsen), een stellingmolen in Overijssel
 De Westermolen (Kollumerpomp), een grondzeilermolen in Friesland
 De Westermolen (Langerak), een wipmolen in Zuid-Holland
 De Westermolen (Nieuwe Niedorp), een grondzeilermolen in Noord-Holland
 De Westermolen (Nijkerk), een verdwenen stellingmolen in Nijkerk
 De Westermolen in Winsum (Friesland), ca. 1980 afgebroken en in 2008 herbouwd als houtzaagmolen De Jonge Leeuw in Uitgeest; in 2010 gedemonteerd en opgeslagen

In België:
Westermolen, een windmolen in het Vlaamse Lembeke

Zie ook
Westmolen (dp)